Bulst ist der Familienname folgender Personen:

 Marie Luise Bulst-Thiele (1906–1992), deutsche Mittelalterhistorikerin und Philologin für lateinische Literatur des Mittelalters
 Neithard Bulst (* 1941), deutscher Historiker
 Walther Bulst (1899–1986), deutscher Mittellateinischer Philologe
 Werner Bulst (1913–1995), deutscher Jesuit und Theologe